Chilly puede referirse a: 

 Chilly, comuna francesa situada en Ardenas.
 Chilly, comuna francesa situada en Alta Saboya.
 Chilly, comuna francesa situada en Somme.